Medeia steht für

 Medea, eine Frauengestalt der griechischen Mythologie
 Medeia (Band), eine finnische Death-Metal- und Metalcore-Band

Siehe auch:
 Medea (Begriffsklärung)